Manumera steht für:

 Manumera, ein osttimoresischer Suco, Gemeinde Manufahi
 Mano-Mera, eine osttimoresische Aldeia im Suco Mulo, Gemeinde Ainaro
 Mano-Mera (Ort), ein osttimoresisches Dorf in der gleichnamigen Aldeia im Suco Mulo, Gemeinde Ainaro